Lintulampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lintulampi (sjö i Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar